C3H8O10P2 – formula molecolare dell'1,3-bisfosfoglicerato
C3H8O10P2 – formula molecolare del 2,3-bisfosfoglicerato

Formule molecolari